Clean Break steht für:

 Clean Break (Fernsehserie), irische Fernsehserie (2015)
 Clean Break – Die schmutzige Wahrheit, amerikanischer Film von Robert Malenfant (2008)